Всесвітня премія фентезі за найкращу повість () — нагорода в номінації «повість» (), що присуджується на щорічному  Всесвітньому конвенті фентезі.

Переможці та номінанти

Примітки

Посилання 
 World Fantasy Convention official site
 World Fantasy Awards, complete list of all winning and nominated works

Всесвітня премія фентезі